Leiter kan syfta på:
 Leiter International Performance Scale – en begåvningstest för barn och ungdomar mellan 2 och 20 år 
 Felix Leiter – James Bonds fiktive amerikanske motsvarighet i CIA